Tom Payne (n. 1982) – attore britannico
Thomas Robert Payne (n. 1950) – cestista statunitense
Tom Payne (1914-1996) – regista e attore brasiliano